Дивайд-Крик ( — «разделяющийся ручей») — короткий ручей недалеко от перевала Кикинг-Хорс на границе канадских провинций Британская Колумбия и Альберта (а также на границе между национальными парками Йохо и Банф). 

Пройдя небольшое расстояние на Американском континентальном водоразделе, ручей разделяется на две ветви. Одна из них течёт на восток, в конечном итоге впадая в Гудзонов залив Атлантического океана через реку Боу, а вторая — на запад, впадая в Тихий океан через реку Кикинг-Хорс.

Бассейн Колумбии
Бассейн Саут-Саскачевана
Реки Альберты
Реки Британской Колумбии
Страницы с непроверенными переводами
Реки с бифуркацией